WWV pode se referir a:

 Wagner-Werke-Verzeichnis - índice de obras musicas do compositor alemão Richard Wagner
 Weera Wickrama Vibhushanaya - condecoração militar do Sri Lanka
 WWV (estação de rádio) - estação de rádio em ondas curtas que transmite os sinais da hora oficial do governo dos Estados Unidos da América

Desambiguação